Армия Махди:

 Армия Махди — шиитские отряды в Ираке в 2000-е годы
 Армия Махди — участники восстания махдистов в Судане в конце XIX века.